Hooker ist der Familienname folgender Personen:

 Amani Hooker (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Bill Hooker (* 1949), australischer Mittelstreckenläufer, Sprinter und Hürdenläufer
 Cameron Hooker, US-amerikanischer Straftäter
 Charles E. Hooker (1825–1914), US-amerikanischer Politiker
 Destinee Hooker (* 1987), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Earl Hooker (1929 oder 1930–1970), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Erica Hooker (* 1953), australische Weitspringerin und Fünfkämpferin
 Evelyn Hooker (1907–1996), US-amerikanische Psychologin
 Harriet Ann Hooker (1854–1945), britische botanische Illustratorin, Tochter von Joseph Dalton Hooker
 Hendon Hooker (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Isabella Beecher Hooker (1822–1907), US-amerikanische Frauenrechtlerin
 J. Murray Hooker (1873–1940), US-amerikanischer Politiker
 James Thomas Hooker (1931–1991), britischer Altphilologe und Mykenologe
 Janusz Hooker (* 1969), australischer Ruderer
 Jennifer Hooker (* 1961), US-amerikanische Schwimmerin
 John Lee Hooker (1917–2001), US-amerikanischer Bluesmusiker
 John Lee Hooker Jr. (* 1952), US-amerikanischer Bluessänger und Sohn von John Lee Hooker
 Joseph Hooker (1814–1879), US-General des Bürgerkriegs
 Joseph Dalton Hooker (1817–1911), britischer Botaniker
 Malik Hooker (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Maurice Hooker (* 1989), US-amerikanischer Boxer
 Olivia Hooker (1915–2018), US-amerikanische Psychologin und Hochschullehrerin
 Richard Hooker (1554–1600), anglikanischer Theologe
 Richard Hooker, Pseudonym des US-amerikanischen Autors H. Richard Hornberger (1924–1997)
 Samuel Cox Hooker (1864–1935), englischer Chemiker in den USA
 Sanford Burton Hooker (1888–1964), US-amerikanischer Immunologe
 Steve Hooker (* 1982), australischer Stabhochspringer
 Thomas Hooker (1586–1647), Puritaner in Neuengland und Mitbegründer von Connecticut
 Tom Hooker (Thomas Beecher Hooker; * 1957), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler
 Warren B. Hooker (1856–1920), US-amerikanischer Politiker

 Zakiya Hooker (* 1948), US-amerikanische Bluessängerin und Tochter von John Lee Hooker

Geographische Bezeichnungen in den Vereinigten Staaten:

 Hooker (Greene County, Arkansas)
 Hooker (Jefferson County, Arkansas)
 Hooker (Georgia)
 Hooker (Kalifornien)
 Hooker (Kentucky)
 Hooker (Missouri)
 Hooker County, Nebraska
 Hooker (New York)
 Hooker (North Carolina)
 Hooker (Ohio)
 Hooker (Oklahoma)
 Hooker (Pennsylvania)
 Hooker (South Dakota)
 Hooker Corner (Indiana)
 Hooker Point (Florida)

Sonstiges:

 T. J. Hooker, US-amerikanische Krimi-Fernsehserie der 1980er Jahre, mit William Shatner in der Hauptrolle
 Hooker-Reflektor des Mount-Wilson-Observatoriums
 Hooker im Wrestling, Bezeichnung für einen Wrestler, der auch nicht vorherbestimmte Kämpfe gewinnen kann, siehe Liste von Wrestling-Begriffen#H
 Galway Hooker oder Connemara Hooker bezeichnet einen bestimmten irischen Segelschifftyp
 auch im Deutschen verbreitete englische Bezeichnung der Position des Haklers in der Rugby Union, siehe Positionen im Rugby Union#2 Hakler
 englischer Slangausdruck für Prostituierte
 Hooker-Gletscher, Gletscher in Neuseeland
 Hooker-Gletscher (Antarktika), Gletscher im Viktorialand

Siehe auch:

 Hooker Township
 Hooker-Oxidation, Namensreaktion der organischen Chemie
 Hooker-Smaragdbrosche
 Hucker
 Huker
 Kap Hooker